Дженни Эгаттер (; род. 20 декабря 1952, Тонтон) — британская актриса.

Ранние годы 
Дженни Эгаттер родилась 20 декабря 1952 года в городе Тонтон в Великобритании в семье армейского офицера. Почти всё детство провела с семьёй в разъездах, постоянно меняя место жительства: Германия, Кипр, Сингапур, Малайзия. В одиннадцать лет поступила в балетную школу «Элмхерст».

Карьера 
Эгаттер начала свою карьеру, дебютировав в фильме Натана Джурана «Восточный Судан» (1964). Вслед за этим юная актриса снялась в целом ряде фильмов, в том числе в семейной драме по роману Эдит Несбит «Дети железной дороги» (1970), где она сыграла старшую дочь в семье несправедливо осуждённого человека. Эта картина сделала Эгаттер знаменитой, и вскоре ей стало практически невозможно совмещать занятия в театральной школе с постоянными съёмками. Ещё одним популярным фильмом с её участием стал фильм Николаса Роуга «Обход» (1971), представляющий собой экспериментальную драму, в которой было показано столкновение двух культур Австралийского континента — городской культуры белых людей и культуры аборигенов. В этой картине Дженни сыграла роль девочки-подростка, заблудившейся на просторах Австралии со своим младшим братом.

С начала 1970-х годов актриса стала активно сниматься в Голливуде. Там её первой крупной удачей стал телевизионный фильм «Снежный гусь» (1971), в котором она играла вместе с известным актёром Ричардом Харрисом. За роль в этом фильме Эггатер была удостоена премии «Эмми» как лучшая актриса второго плана. Свою кинокарьеру в США она успешно совмещала с театральной карьеру в Великобритании, участвуя в постановках Национального театра.

Пика популярности Эгеттер достигла во второй половине 1970-х годов, снявшись вместе с Майклом Йорком в научно-фантастическом фильме «Бегство Логана» (1976), с Дональдом Сазерлендом и Майклом Кейном в военном триллере «Орёл приземлился» (1976), с Ричардом Чемберленом в историко-приключенческом фильме «Человек в железной маске» (1977), а также в психологическом триллере режиссёра Сидни Люмета по пьесе Питера Шаффера «Эквус» (1977). За роль Джилл Мейсон в «Эквусе» она была удостоена премии BAFTA в номинации «Лучшая женская роль второго плана». К её актёрским удачам также можно отнести роль сиделки Алекс в фильме ужасов Джона Лэндиса «Американский оборотень в Лондоне» (1981), пользовавшемся огромной популярностью.

В 1980-е годы она активно выступала на театральной сцене в составе Королевской шекспировской труппы в Стрэдфорде. Тем временем её работы в кино становились все более редкими. Впоследствии она снималась в основном в телесериалах, в том числе таких как «Красотки» (1995), «Брэмвелл» (1998) и «Призраки» (2000). В 2000 году снялась в третьей за свою карьеру экранизации романа «Дети железной дороги», на этот раз в роли матери семейства. С 2012 года снимается в одной из главных ролей сестры Джулианны в телесериале BBC One «Вызовите акушерку».

Личная жизнь 
В 1989 году на фестивале искусств познакомилась со шведом Йоханом Зэмом, владельцем отеля в Беркшире. 4 августа 1990 года они поженились. 25 декабря 1990 года на свет появился их сын Джонатан. Сейчас семья проживает в районе Кэмбервелл, Лондон.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии BAFTA
Актрисы телевидения Великобритании